Johann von Türckheim ist der Name folgender Personen:

* Johann von Türckheim (Kaufmann) (1707–1793), deutscher Kaufmann 
 Johann von Türckheim (Diplomat) (1749–1824), deutscher Diplomat und Genealoge
 Johann von Türckheim (Politiker) (1778–1847), deutscher Beamter und Politiker
 Johann Friedrich von Türckheim (1780–1850), elsässisch-französischer Politiker

Siehe auch:
 Hans von Türckheim